Love Like This  – singolo di Faith Evans del 1998
Love Like This  – singolo di Natasha Bedingfield del 2007
Love Like This  – album dei The Summer Set del 2009
Love Like This  – singolo di Natalie Bassingthwaighte del 2010
Love Like This  – singolo dei Kodaline del 2013